— японский го-профессионал 9 дана, обладатель нескольких го-титулов.

Биография 
Ёсио Исида начал изучать го в возрасте 8 лет. Он обучался игре в додзё Минору Китани вместе с Тё Тикуном, Коити Кобаяси, Масао Като и Масаки Такэмией. Ёсио Исида получил первый профессиональный дан в 1963 в возрасте 15 лет. Он быстро смог продвинуться до 7 дана благодаря участию в турнирах Оотэаи, где выиграл 14 матчей подряд. Высший разряд 9 дана был получен им спустя 11 лет, что стало самым быстрым сроком достижения этого ранга. Исида получил прозвище «компьютер» благодаря своему умению точно оценивать позицию, подсчитывать очки и точно играть в йосе (финальной стадии игры). В настоящее время также работает комментатором го-матчей на японском телевидении.

Ёсио Исида является автором книг Справочник основных дзёсэки (3 тома), Всё о плотности и Оценка позиции.

Титулы 
Ёсио Исида занимает общее 11 место по количеству завоёванных им го-титулов в Японии.

Участвовал в розыгрыше

Библиография 
 
 
На русском языке

Примечания

Ссылки 
 Биография Ёсио Исиды в Го библиотеке 
 Биография Ёсио Исиды в библиотеке Сэнсея 
 Партии Ёсио Исиды

Родившиеся в Нагое
Игроки го Японии